La Flèche Wallonne Féminine 2021 var den 24. udgave af det belgiske cykelløb La Flèche Wallonne Féminine. Det 130 km lange linjeløb blev kørt den 21. april 2021 med start i Huy og mål på toppen af Mur de Huy i Vallonien. Løbet var ottende arrangement på UCI Women's World Tour 2021.

For syvende år i træk vandt den hollandske verdensmester Anna van der Breggen fra  løbet. Polske Katarzyna Niewiadoma () kom på andenpladsen, mens den italienske mester Elisa Longo Borghini fra  tog den sidste plads på podiet.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Se også 
 La Flèche Wallonne 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's World Tour 2021